Милна може да се односи на:

 Милна (име)
 Милна (Брач), насеље и седиште истоимене општине на острву Брачу, Република Хрватска;
 Милна (Вис), насеље на острву Вису, град Вис, Република Хрватска;
 Милна (Хвар), насеље на острву Хвару, град Хвар, Република Хрватска;